Колледж — многозначное слово:

Учебные заведения 
 Колледж — учебное заведение.
 Колледж Святого Кевина (значения)
 Колледж Христа (значения)
 Колледж Святого Креста (значения)

Персоналии 
 Колледж — фамилия.
 Колледж, Джеймс Джозеф (1908—1997) — английский историк флота.
 Колледж, Сесилия (1920—2008) — британская фигуристка-одиночница и парница.

Географические названия 
 Колледж (Аляска)
 Колледж-Стейшен

Разное 
 Колледж — советская и российская поп-группа.
 Колледж Европа — футбольный клуб из Гибралтара.
 Колледж-рок
 Колледж (фильм)
 Колледж (Реалити-шоу), реалити шоу на СТС

См. также 
 Коллеж (значения)